Blaž Gregorc (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène .

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il fait ses premières apparitions avec le HK Triglav dans la Ligue Slovène. En 2007, il rejoint le club de Södertälje SK dans la catégorie junior élite suédoise.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sélection jeune. Le , il honore sa première sélection senior lors d'un match amical contre le Japon.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
2007 : élu meilleur défenseur de la division 1 groupe A.

Championnat du monde junior
2009 : désigné meilleur joueur de la Slovénie par les entraîneurs des équipes de la division 1A.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 17|| 0|| 3|| 3|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || || || || || || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 18|| 8|| 14|| 22|| 10|| 5|| 0|| 3|| 3|| 4 
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || 17|| 5|| 8|| 13|| 6|| 5|| 2|| 5|| 7|| 0 
|-
| 2006-2007|| HK Triglav|| DP|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Triglav|| Interliga B|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0 ||4 || 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| J20 Superelit|| 34|| 6|| 6|| 12|| 10|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| J18 Elit|| 3|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| J18 Allsvenskan || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| J20 Superelit|| 39|| 9|| 14|| 23|| 30|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|rowspan=2|2009-2010 || Södertälje SK || Elitserien || 30|| 0|| 3|| 3|| 10|| || || ||  || 
|-
|IK Nyköpings Hockey || Division 1 || 7|| 4|| 4|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Södertälje SK|| J20 Superelit|| 9|| 5|| 3|| 8|| 4|| || || || || 
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Södertälje SK || Elitserien || 21|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Växjö Lakers HC || Allsvenskan || 16|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||Södertälje SK || Allsvenskan || 42|| 3|| 6|| 9|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Odense IK || AL-Bank Ligaen || 40|| 6|| 17|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Pardubice || Extraliga || 50|| 1|| 13|| 14|| 38|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Pardubice || Extraliga || 52|| 6|| 13|| 19|| 22|| 5|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2015-2016 || HC Pardubice || Extraliga || 44|| 6|| 10|| 16|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Hradec Kralove || Extraliga || 52|| 4|| 15|| 19|| 24|| 11|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2017-2018 || HC Hradec Kralove || Extraliga || 52|| 4|| 16|| 20|| 20|| 13|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2018-2019 || HC Sparta Prague || Extraliga || 20|| 0|| 3|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Vítkovice || Extraliga || 28|| 1|| 8|| 9|| 14|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || HC Vítkovice || Extraliga || 31|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || EC Klagenfurt AC || ICEHL || 41|| 1|| 13|| 14|| 14|| 15|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 2021-2022 || EHC Linz || ICEHL || 48|| 3|| 12|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Augsburger Panther || DEL || || || || || ||

Au niveau international

Références

Naissance à Jesenice
Naissance en janvier 1990
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du HK Triglav
Joueur du Södertälje SK
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Hradec Králové